Nienhausen steht für:

 Revierpark Nienhausen, Parkanlage in Gelsenkirchen
 Johannes Alois Theodor Nienhausen-Eickenscheid (1756–1815), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Nienhaus